|}
Die Bahnstrecke Saint-Germain-du-Puy–Cosne-Cours-sur-Loire ist eine 67 km lange, Süd-Nord-gerichtete, ehemals zweigleisige Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie verbindet die Täler der Yèvre mit dem der Loire. Sie wurde 1893 in Betrieb gesetzt und 1950 auf ein Gleis reduziert. 1966 hörte der Personenverkehr auf und zwischen 1973 und 2000 schrittweise auch der Güterverkehr. Nur an ihrem südlichen Ende werden auf einigen Kilometern noch Güterwagen befördert. Am nördlichen Ende ist zwischen dem Viaduc de Port-Aubry über die Loire und dem ehemaligen Bahnhof Saint-Satur-Gare d’Eau auf gut sechs Kilometer eine Grüne Route eingerichtet. Aus strategischen Gründe wurde das 428 m lange Viaduc de Saint-Satur vom Staat finanziert.

Geschichte 
Mit Einführung des Winterfahrplans am 18. Dezember 1893 wurde die Strecke für den Verkehr freigegeben, nachdem sie am 20. April 1882 an die Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) konzessioniert und am 31. Juli 1888 für die Öffentlichkeit nützlich erklärt worden war. Zum Zeitpunkt der Konzessionierung war vorgesehen, eine Strecke von Bourges nach Avallon zu bauen, deren erstes Teilstück dies sein sollte. Die PO besaß auch die beiden Anschlussstrecken Bahnstrecke Vierzon–Saincaize und Bahnstrecke Moret-Veneux-les-Sablons–Lyon-Perrache, die 1853 bzw. 1860 fertiggestellt worden waren. Mit dieser Tagentialverbindung erhoffte man sich großen Verkehr, hatte man sie doch von Anfang an zweigleisig ausgebaut.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté
Bahnstrecke in Centre-Val de Loire